

Patronyme 

 Juan Díaz de Solís (1470-1516), navigateur et explorateur espagnol ;
  (1480-1549), prêtre espagnol ayant participé à plusieurs expéditions vers les Amériques ;
 , évêque espagnol du  ;
 , écrivain espagnol du  ;
  (1726-1800), évêque espagnol ;
 Juan Díaz Porlier (1788-1815), militaire espagnol ;
  (1821-1881), également connu sous le nom de Sacamantecas, tueur en série espagnol ;
 Juan Díaz Sánchez (1948-2013), joueur de football espagnol ;
  (1870-1948), historien espagnol ;
  (1913-19??), général mexicain ayant participé à la révolution mexicaine ;
 Juan Díaz Canales (né en 1972), dessinateur de bande dessinée espagnol ;
 Juan Díaz (né en 1974), joueur de baseball cubain ;
  (né en 1975), joueur de padel hispano-argentin ;
  (né en 1976), acteur espagnol ;
 Juan Díaz (né en 1983), boxeur américain ;
 Juan Díaz (né en 1988), joueur de baseball dominicain ;
 , éducateur et homme politique mexicain des .

Toponyme 

 , corregimiento  du district d'Antón dans la province de Coclé au Panama.